Села:
 Єфремівка — Миколаївська область, Новобузький район
 Єфремівка — Харківська область, Первомайський район